Feldkamp ist der Name folgender Orte:
 ein Ortsteil der Stadt Meppen in Niedersachsen (Meppen-Feldkamp)

Feldkamp ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Feldkamp (1897–1970), deutscher Maler
 Friedhelm Feldkamp (* 1961), Künstlername Sisam Ben, deutscher Theologe, Illustrator und Karikaturist
 Jana Feldkamp (* 1998), deutsche Fußballspielerin
 Karl Feldkamp (* 1943), deutscher Erzieher, Sozialarbeiter und Schriftsteller
 Karl-Heinz Feldkamp (* 1934), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Michael F. Feldkamp (* 1962), deutscher Historiker
 Thomas Feldkamp (* 1962), deutscher Schauspieler

Siehe auch: 
 Bart Veldkamp